

Sigle 
 Education International  – federazione sindacale internazionale
 Electron Ionization – ionizzazione elettronica, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa
 Esercito Italiano
 Encyclopaedia of Islam  – principale enciclopedia redatta con contributi internazionali di islamisti

Codici 
 EI – codice vettore IATA di Aer Lingus

Letteratura 
 Ei  – romanzo di Giorgio Todde del 2004

Musica 
 E.I.  – singolo di Nelly del 2000

Altro 
 Ei – simbolo del prefisso per multipli binari exbi
 EI – targa automobilistica di Eichstätt (Germania)
 EI – targa dell'esercito italiano
 Ei – Funzione integrale esponenziale
 Ei – Personaggio del videogioco Genshin Impact

Altri progetti